Capanna Borgna – rifugio del Canton Ticino, in Svizzera
Gianni Borgna – musicologo, saggista e politico italiano
Mario Borgna – pittore, scultore e ceramista italiano
Eugenio Borgna – medico italiano